Glauber ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Glauber (1933–2008), Südtiroler Künstler, Soziologe und Bergsteiger
 Honorato Gláuber (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Johann Rudolph Glauber (1604–1670), deutscher Apotheker und Chemiker
 Max Glauber (1902–1966), italienischer Industrieller, Konstrukteur von Radiogeräten und Fernsehern
 Reinhardt Glauber (* 1948), deutscher Kommunalpolitiker (Forchheim)
 Roy Jay Glauber (1925–2018), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger
 Thorsten Glauber (* 1970), deutscher Kommunal- und Landespolitiker

Siehe auch
 Klauber
 Glaube